Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2017 fand vom 22. bis zum 30. Juli 2017 in Jakarta in Indonesien statt. Es wurden ein Teamwettbewerb und fünf Einzelwettbewerbe ausgetragen.

Medaillengewinner

Herrendoppel

Setzliste 
 Krishna Prasad Garaga / Dhruv Kapila (Viertelfinale)
 Lee Sang-min / Na Sung-seung (Finale)
 Su Li-wei / Ye Hong-Wei (2. Runde)
 Wachirawit Sothon / Natthapat Trinkajee (Viertelfinale)
 Rehan Naufal Kusharjanto / Rinov Rivaldy (2. Runde)
 Chen Sihang / Fan Qiuyue (3. Runde)
 Chang Yee Jun / Ng Eng Cheong (3. Runde)
 Dmitriy Panarin / Ikramzhan Yuldashev (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Herreneinzel

Setzliste 
  Lakshya Sen (4. Runde)
  Lee Chia-hao (4. Runde)
  Kunlavut Vitidsarn (Halbfinale)
  Chen Chi-Ting (Halbfinale)
  Dmitriy Panarin (2. Runde)
  Leong Jun Hao (Champion)
  Pacharaapol Nipornram (4. Runde)
  Sim Fong Hau (4. Runde)
  Chan Yin Chak (2. Runde)
  Kim Moon-jun (3. Runde)
  Saran Jamsri (3. Runde)
  Chen Shiau-cheng (4. Runde)
  Woo Seung-hoon (3. Runde)
  Ruttanapak Oupthong (4. Runde)
  Kartikey Gulshan Kumar (4. Runde)
  Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Damendoppel

Setzliste 
 Kim Min-ji / Seong Ah-yeong (3. Runde)
 Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Halbfinale)
 Baek Ha-na / Lee Yu-rim (Champion)
 Jauza Fadhila Sugiarto / Ribka Sugiarto (Halbfinale)
 Pearly Tan Koong Le / Toh Ee Wei (Viertelfinale)
 Supisara Paewsampran / Kwanchanok Sudjaipraparat (3. Runde)
 Serena Kani / Pitha Haningtyas Mentari (Viertelfinale)
 Ng Wan Win / Yap Ling (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Gregoria Mariska Tunjung (zurückgezogen)
  Yeo Jia Min (Halbfinale)
  Pattarasuda Chaiwan (Finale)
  Han Yue (Champion)
  Aakarshi Kashyap (Viertelfinale)
  Chananchida Jucharoen (1. Runde)
  Chasinee Korepap (3. Runde)
  Sri Fatmawati (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Rinov Rivaldy / Angelica Wiratama (3. Runde)
 Kim Moon-jun / Lee Yu-rim (3. Runde)
 Na Sung-seung / Seong Ah-yeong (Finale)
 Ng Eng Cheong / Toh Ee Wei (3. Runde)
 Rehan Naufal Kusharjanto / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Champion)
 Chang Yee Jun / Pearly Tan Koong Le (Viertelfinale)
 Wang Chan / Kim Min-ji (Halbfinale)
 Yeremia Rambitan / Ribka Sugiarto (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Weblinks 
Teams
Einzeldisziplinen

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Jakarta